Chyzowski ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Chyzowski (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Ron Chyzowski (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler